Yunquera de Henares kan syfta på:

Spanien 

 Yunquera de Henares (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Yunquera de Henares (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,